BCI est un sigle qui peut faire référence à :
 Brain-Computer Interface (en français, interface neuronale directe), une interface de communication directe entre un cerveau et un dispositif externe (ordinateur, outil électronique, etc.) ;
 Banque calédonienne d'investissement, un réseau bancaire en Nouvelle-Calédonie ;
 Banque commerciale internationale, un réseau bancaire en République du Congo ;
 Banco de Crédito e Inversiones, selon la liste d'entreprises chiliennes ;
 Blue Circle Industries Plc, un groupe cimentier britannique acquis par Lafarge SA en 2001 ;
 BCI SA, une société spécialisée dans la navigation par GPS ;
 Bureau de coopération interuniversitaire, anciennement Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) ;
 Better Cotton Initiative, un label concernant la production textile.

BCI est un code qui peut faire référence à :
 .